Trachsel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Trachsel (1863–1929), Schweizer Architekt, Maler und Schriftsteller
 Alfred Trachsel (1920–1995), Schweizer Architekt
 Christian Trachsel (1852–1911), Schweizer Architekt
 David Trachsel (* 1994), Schweizer Politiker (SVP)
 Doris Trachsel (* 1984), Schweizer Skilangläuferin
 Franz Trachsel (1885–1955), Schweizer Architekt
 Gottfried Trachsel (1907–1974), Schweizer Dressurreiter
 Hansjörg Trachsel (* 1948), Schweizer Politiker und Bobfahrer
 Peter Trachsel (1949–2013), Schweizer Künstler

 Sereina Trachsel (* 1981), Schweizer Radsportlerin
 Thomas Trachsel (* 1972), Schweizer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Traxel
 Traxl